Parlett ist der Familienname folgender Personen:

 Beresford Parlett (* 1932), US-amerikanischer Mathematiker britischer Abstammung
 David Parlett (* 1939), britischer Spieleautor
 John Parlett (1925–2022), englischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Parlet